Couze – rzeka we Francji, w departamencie Corrèze, dopływ rzeki Corrèze
 Couze – rzeka we Francji, w departamencie Corrèze, dopływ rzeki Vézère
 Couze – rzeka we Francji, w departamencie Dordogne, dopływ rzeki Dordogne
 Couze – rzeka we Francji, w departamencie Haute-Vienne, dopływ rzeki Gartempe